FES steht für:
 FES (Automobilhersteller), ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Flat Earth Society, kreationistische Organisation
 Forschungs- und Entwicklungszentrum für Sondertechnologien, Institut in Schwabach
 Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH, Entsorgungsunternehmen in Frankfurt
 Freie Evangelische Schule Zürich, eine Privatschule in Zürich
 Freiwillige Exportselbstbeschränkung, Nichttarifäres Handelshemmnis
 Friedrich-Ebert-Stiftung, der SPD nahestehende Stiftung
 Früherkennungssystem, betriebswirtschaftliches Informationssystem
 Funkelektronischer Schutz, bis ca. 1980 Teilbereich NVA Funkelektronischer Kampf  
 Funktionelle Elektrostimulation, Behandlungsmethode bei schlaffen Lähmungen der quergestreiften Muskulatur
 Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten in Berlin
 Normenausschuss Eisen und Stahl, Fachausschuss im Deutschen Institut für Normung
 Festus Memorial Airport (FAA-Code), Flughafen von Festus (Missouri), Missouri

FeS steht für:
 chemische Formel für Eisen(II)-sulfid
 Fahreignungsseminar, Maßnahme im Rahmen des deutschen Punktesystem (Fahrerlaubnisrecht)

Fes, Fès steht für:
 in der Musik eine Umdeutung des Tons E, siehe Enharmonische Verwechslung
 Fès (arabisch فاس), drittgrößte Stadt Marokkos mit knapp über einer Million Einwohnern
 Fes (Kopfbedeckung), arabisch-türkische Kopfbedeckung in der Form eines stumpfen Kegels aus rotem Filz mit meist schwarzer Quaste
 Fès (Präfektur) (), Präfektur in Marokko 

Siehe auch:
 Fees
 Fez
 Fess

Abkürzung